Михаил Степанович Маслов:
 Маслов, Михаил Степанович (1885—1961) — советский педиатр, действительный член АМН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР, генерал-майор медицинской службы.
 Маслов, Михаил Степанович (1901—1972) — генерал-лейтенант, военный дипломат и разведчик.